Les Wetʼsuwetʼen (prononcé  ) sont un peuple autochtone et une première nation dakelh de l'intérieur de la Colombie-Britannique au Canada. Les membres de la communauté parlent le witsuwit'en, un dialecte de la langue babine-witsuwit’en, une langue athapascane. Les Wetʼsuwetʼen occupent un territoire autochtone non cédé depuis des milliers d'années, ils n'ont jamais signé de traité ou vendu leur terres au Canada.

La Première Nation Wetʼsuwetʼen compte près de  Elle est membre du Conseil tribal Carrier Sekani.

Cosmogonie 
L'histoire orale wetʼsuwetʼen est appelée kungax, elle raconte l'histoire du village ancestral de Dizkle, jadis en amont du canyon de Bulkley. Ce village bâti en bois de cèdre sur les deux rives de la rivière aurait été abandonné à la suite d'une vision de catastrophe imminente.

Clans wetʼsuwetʼen 

Les Wetʼsuwetʼen comptent 5 clans et 13 maisons qui possèdent chacun une partie du territoire. Lors de célébrations ils opèrent comme quatre clans; les clans Laksamshu et Tsayu travaillent ensemble.

Camp Unist'ot'en et opposition à Coastal GasLink

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Premières Nations

Liens externes 
  http://www.wetsuweten.com/ 
  British Columbia Assembly of First Nations - First Nations in BC - Wet'suwet'en

Première nation en Colombie-Britannique